Григор Димитров је први пут освојио титулу. У финалу је савладао Ника Кириоса са 6:3, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2017.